

Geografia
 Yamaga – città giapponese della prefettura di Kumamoto
 Yamaga – comune giapponese nella prefettura di Ōita

Persone
 Hiroyuki Yamaga (1962) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore giapponese
 Sokō Yamaga (1622-1685) – filosofo e stratega giapponese